Grimm steht für:

Personen:
 Brüder Grimm (Jacob und Wilhelm Grimm), deutsche Märchensammler und Sprachwissenschaftler
 Grimm (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern

Werke:
 Grimm (2003), niederländischer Spielfilm von Alex van Warmerdam
 Grimm (Fernsehserie), US-amerikanische Krimiserie (2011–2017)
 Grimm (Musical) von Peter Lund und Thomas Zaufke (2014)
 Der Grimm, Lexikon der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm, siehe Deutsches Wörterbuch

Geografie:
 Grimm (Insel), ehemalige Insel im Mündungsgebiet der Alster, Hamburg
 Kamenski (Saratow, Krasnoarmeisk), deutsch Grimm, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow, Rajon Krasnoarmeisk, Russland
 Kamenski (Saratow, Tatischtschewo), deutsch Grimm, Siedlung in der Oblast Saratow, Rajon Tatischtschewo, Russland

Weiteres:
 Grimm, sprachwissenschaftlicher Übergang im Konsonantensystem, siehe  Erste Lautverschiebung
 Internationaler Grimm-Preis, Japan
 (6912) Grimm, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Grimms Märchen (Sammlung von Jacob und Wilhelm Grimm)
 Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
 Brüder Grimm (Begriffsklärung)
 Jacob-Grimm-Schule (Begriffsklärung)
 Grimme (Begriffsklärung)
 Grim (Begriffsklärung)
 Krimm